Словники: мистецтво та ремесло лексикографії () — книжка про те, як вивчати та писати словники, а також як дістати від них якнайбільше переваг.

ISBN 978-966-2141-96-2.

Автор: Сидні І. Лендау. Перекладач: Ольга Кочерга. 

Мова видання: укр. (пер. з англ.) Рік випуску: 2012. Видавництво: К.І.С.. Сторінок: 480

Назва мовою оригіналу: Dictionaries: the Art and Craft of Lexicography / Sidney I. Landau.

Про книжку 
Особливої уваги у книзі надано аналізові впливу комп'ютерних технологій на сучасну лексикографію. Лендау досліджує та пояснює кожну словникову рису, часто наводить приклади з найновіших американських і британських словників. Книжка містить також виклад історії англійської лексикографії. Практичним підґрунтям та підставовою базою книжки є поточна словникарська наука. Книжку легко читати, вона не містить фахового жаргону та надлишкової термінології, її однаковою мірою адресовано фаховим словникарям і читачам, що просто цікавляться словниками, хоча й не обізнані в цій царині професійно.

Про автора 
Сидні І. Лендау — колишній видавничий директор Північноамериканської філії видавництва «Кембридж Юніверситі Прес» — займається словникарством від 1961 року. Він має чимало публікацій у фахових журналах, є редактором тритомового Міжнародного словника з медицини та біології (1986) та Кембридзького словника американськї англійської мови (2000).

З передмови 
Перекладач книги Ольга Кочерга пише:

Посилання 
 Книжка на сайті видавництва
 Сторінка на ФБ

Лексикографія
Книги 2012